Die Abkürzung NHE steht für:
 Nevzorov Haute Ecole, die Hohe Schule von Nevzorov für Pferdekommunikation 
 Normalwasserstoffelektrode
 Nicht-hämolytisches Enterotoxin, siehe Bacillus cereus und Enterotoxizität

NHE